

Cinéma 
 , film réalisé par Fritz Kiersch et sorti en 2007. 
 The Hunt, titre international de La Chasse, film réalisé par Thomas Vinterberg et sorti en 2012.
 The Hunt (ou La Chasse), film réalisé par  et sorti en 2020.

Littérature

Télévision

Musique 
 The Hunt, album du groupe suédois de heavy metal Grand Magus (2012).

Autre